Conferentie van Lausanne (1922-1923) - gericht op vervanging van de Vrede van Sèvres tussen het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië en Turkije
 Conferentie van Lausanne (1932) - tussen het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk over herstelbetalingen
 Conferentie van Lausanne (1949) - onder leiding van de VN tussen Israël, Egypte, Transjordanië, Libanon, Syrië en Palestijnse vluchtelingen
 Lausanne Covenant, christelijk manifest gericht op evangelisatie